On recense deux guerres anglo-sikhes ayant eu lieu au  :

 La Première Guerre anglo-sikhe (1845–1846)
 La Seconde Guerre anglo-sikhe (1848–1849)